У́лица Энтузиа́стов — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Энтузиастов — улица в Архангельске.
 Улица Энтузиастов — улица в Волгодонске.
 Улица Энтузиастов — улица в Екатеринбурге.
 Улица Энтузиастов — улица в Иванове.
В Казани:
Улица Энтузиастов — улица в жилом массиве Дербышки Советского района Казани.
Улица Энтузиастов — улица в посёлке Киндери Советского района Казани.
 Улица Энтузиастов — улица в Кирове.
 Улица Энтузиастов — улица в Липецке.
 В Москве:
 1-я улица Энтузиастов.
 2-я улица Энтузиастов.
 Улица Энтузиастов — улица в Новосибирске.
 Улица Энтузиастов — улица в Новокузнецке.
 Улица Энтузиастов — улица в Омске.
 Улица Энтузиастов — улица в Петрозаводске.
 Улица Энтузиастов — улица в городе Самаре.
 Улица Энтузиастов — улица в городе Саратове.
 Улица Энтузиастов — улица в Сургуте.
 Улица Энтузиастов — улица в Томске. 
 Улица Энтузиастов — улица в Удомле.
 В Чебоксарах:
 Улица Энтузиастов — улица в Юго-Западном микрорайоне.
 Улица Энтузиастов — прежнее (до 1962 года) название Улицы Николаева.
 Улица Энтузиастов — улица в Челябинске.
 Улица Энтузиастов — улица в Электростали.

Украина 
 Улица Энтузиастов — улица в Днепре.
 Улица Энтузиастов — улица в Киеве.

См. также 
 Бульвар Энтузиастов
 Проезд Энтузиастов
 Проспект Энтузиастов
 Шоссе Энтузиастов